mole – Tineidae, rodzina niewielkich owadów z rzędu motyli
 mole spożywcze – Plodia interpunctella, motyle nocne (ćmy) z rodziny omacnicowatych
 Mole – rzeka w Anglii, w hrabstwach Surrey i West Sussex
 Mole – rzeka w Anglii, w hrabstwie Devon
 mole – meksykańska potrawa; rodzaj sosu.